The Tokens (То́кенс или То́кенз) — американская мужская вокальная группа из Бруклина, Нью-Йорк.

Музыкальный сайт AllMusic характеризует её как гармоническую группу, с «гармониями, украшенными ду-вопными кружевами».

Группа была сформирована в 1955 году в бруклинской  и сначала называлась «Linc-Tones». В оригинальный состав входили Хэнк Медресс, Нил Седака, Эдди Рабкин и Синтия Золотин. Они записывались на лейбле Melba, но большого успеха не добились.

В 1960 году Хэнк Медресс возродил группу, уже с названием «The Tokens» и с несколькими новыми участниками: Филом и Митчем Марго и Джеем Сигелем. В 1960 году они записывались на лейбле Warwick, а потом, в 1962 году, с их теперь знаменитой песней «The Lion Sleeps Tonight» (основой для которой послужила южноафриканская зулусская песня «Wimoweh») к коллективу пришёл огромный успех. В ритм-н-блюзовом чарте «Билборда» она заняла 7 место , а вот основной, попсовый, чарт (Hot 100) возглавила.

Долго группа удержаться на волне успеха не смогла, но «The Lion Sleeps Tonight» остаётся классикой, часто-исполняемым «стандартом» и по сей день.

В 2004 году группа была принята в Зал славы вокальных групп.

Состав

Классический состав 
  () — лид-вокал (солист)
  ()
 Нил Седака ()
  ()
  ()
  () — гитара

Дискография 
 См. «The Tokens#Discography» в английском разделе.

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 The Tokens на сайте AllMusic
 The Tokens на сайте Зала славы вокальных групп
 Биография The Tokens на сайте Тома Саймона

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1955 году
Музыкальные коллективы из Нью-Йорка
Ритм-энд-блюзовые группы США
Исполнители RCA Records